Источная — топоним.

Улицы 
см.

Реки 
 Источная (приток Кыпа-Кыталькы) — река в России, протекает по территории Ямало-Ненецкого автономного округа
 Источная (река, впадает в Айгульское озеро) — протекает по территории Крыма
 Источная — река в Абанском районе Красноярского края
 Источная — река в Рыбинском районе Красноярского края
 Источная — река в Свердловской области
 Источная — река в Магдагачинском районе Амурской области
 Источная — река в Сковородинском районе Амурской области